Ку́бок Уе́льсу з футбо́лу () — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір в Уельсі, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф. Заснований 1877 року. Перший Матч цього турніру був зіграний 30 жовтня 1877 року, «Друідс» перемогли «Ньютаун» з рахунком 1:0. Капітаном цієї команди був Ллевілін Кенрік, засновник Футбольної асоціації Уельсу.

В кубку беруть участь 135 команд. З 1995 року в кубку заборонено участь клубів, які не входять в систему футбольних ліг Уельсу (англ.) (уельскі клубі грають також в англійських лігах). 20 квітня 2011 року Футбольна асоціація Уельсу дозволила всім таким клубам Уельсу брати участь в розіграші і три клуба прийняли пропозицію («Мертір Таун», «Ньюпорт Каунті», «Рексем») і 3 — ні («Кардіфф Сіті», «Колвін-Бей», «Свонсі Сіті»). Переможець отримує путівку в Лігу Європи УЄФА (до 1999 року — в Кубок володарів кубків УЄФА).

Переможці

Фінали Кубка Уельсу з 1878 року 

 * перемога по пенальті
 ** перемога після додаткового часу

Примітки

Посилання 
 Архів Кубка Уельса